Dover Township dans le comté de Pope, dans l'Arkansas ;
 Dover Township dans le comté de Bureau, dans l'Illinois ;
 Dover Township dans le comté de Fayette, dans l'Iowa ;
 Dover Township dans le comté de Pocahontas, dans l'Iowa ;
 Dover Township dans le comté de Lafayette, dans le Missouri ;
 Dover Township dans le comté de Vernon, dans le Missouri.

Homonymie de townships